Die Kentucky Bank Tennis Championships 2015 waren die 21. Austragung des ATP Challenger-Turniers Lexington und fanden vom 27. Juli bis 2. August 2015 in Lexington statt. Das Tennisturnier war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Lexington (Kentucky)